Салихов — тюркская фамилия, происходит от арабского имени ; имеет женскую форму . Известные носители:
 Салихов, Бадик Мухаметович (1910—1956) — полный кавалер ордена Славы.
 Салихов, Владислав Хасанович — советский и российский математик.
 Салихов, Гатаулла Салихович (1924—2012) — Герой Советского Союза.
 Салихов, Кев Минуллинович (род. 1936) — советский и российский физик.
 Салихов, Маркис Бикмулович, он же Мир Ходжа Эрели (1896—1958) — советский генерал, деятель РОА.
 Салихов, Мидхат Абдулович (1923—1994) — Герой Советского Союза.
 Салихов, Мурат (1905—1938) — председатель СНК Киргизской ССР.
 Салихов, Муслим Магомедович (род. 1984) — российский борец (ушу-саньда).
 Салихов, Нариман Рамазанович (род. 1980) — российский армрестлер.
 Салихов, Нурали Назарович (род. 1957) — советский и российский филолог.
 Салихов, Радик Римович (род. 1965) — советский и российский татарский историк и геральдист.
 Салихов, Рафаэль Гирфанович (1932—2017) — театральный актёр.
 Салихов, Фанави Зикафович (род. 1957) — советский и российский оперный певец.
 Салихов, Харис Салихович (род. 1927) — советский и татарский писатель, религиозный деятель.
 Салихов, Хибатулла Саитбатталович (1794—1867) — старотатарский поэт.
 Салихов, Шайхелислам Гумерович (1914—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Салихов, Энмарк Шакирович (1934—2022) — советский и узбекский композитор.
 Салихов, Эркин (1935—2002) — советский и таджикский архитектор, член правления Союза архитекторов Таджикистана.
 Салихов, Эсед Бабастанович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Салихов, Яхъя Шарапович (1893—1937) — деятель башкирского национального движения.



Примечания